Albert Márkos ist der Name folgender Personen:

* Albert Márkos (Pädagoge) (1878–1949), rumänisch-ungarischer Pädagoge und Schulbuchautor
 Albert Márkos (Komponist) (1914–1981), rumänisch-ungarischer Komponist 
 Albert Márkos (Geiger) (* 1944), rumänisch-ungarischer Geiger
 Albert Márkos (Improvisationsmusiker) (* 1967), rumänisch-ungarischer Improvisationsmusiker, Cellist und Komponist